Frank-Gruppe steht für:
 Frank-Gruppe (Immobilien), deutsches Immobilienunternehmen
 Frank-Gruppe (Kunststoffe), deutsches Kunststoffunternehmen